IX Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) (Le 9-eme edition du Festival international du film fantastique d’Avoriaz) проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1981 года.

Жюри 
 Норман Джуисон — президент
 Биби Андерсон
 Шарль Азнавур
 Бруно Кремер
 Дьёрдь Цифра
 Жак Дере
 Андреа Ферреоль (Andrea Ferreol)
 Франсис Жиро
 Ив Навар (Yves Navarre)
 Рене де Обальдиа
 Нагиса Осима (Nagisa Oshima)
 Фернандо Рей (Fernando Rey)
 Жан Рошфор (Jean Rochefort)
 Чжао Уцзи

Лауреаты 
 Гран-при: «Человек-слон» (The Elephant Man), Великобритания, 1980, режиссёр Дэвид Линч
 Специальный приз жюри: «Воскрешение» (Resurrection), 1980, режиссёр Даниэль Петри
 Приз в номинации «фильмы ужасов»: «Глаза страха» (Eyes of Terror) 1980, режиссёр Кен Хьюз
  Приз критики:
 «Вой» (Howling), режиссёр Джо Данте
 «Где-то во времени» (Somewhere in Time), 1980, режиссёр Жанно Шварц

См. также

Ссылки 
1981